Attilio Porra – calciatore italiano
 Giorgio Porrà – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Lauri Porra – bassista finlandese